Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Denisa Chládková 0-6, 6-3, 7-6(2).

Teste di serie 

 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Iva Majoli (primo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 A Sánchez Vicario (secondo turno)

 Martina Suchá (semifinali)
 Åsa Svensson (quarti di finale)
 Martina Müller (primo turno)
 Maja Matevžič (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2002